Aineias (griechisch Αἰνείας; lateinisch Aeneas) bezeichnet:

 eine mythologische Figur, siehe Aeneas
 einen antiken Feldherren, siehe Aineias von Stymphalos
 einen antiken Militärschriftsteller, siehe Aineias Taktikos
 einen antiken Philosophen, siehe Aeneas von Gaza
 Äneas, eine biblische Person, ein Mann aus Lydda, siehe Liste biblischer Personen/A
 einen Asteroiden, siehe (1172) Äneas

Siehe auch:
 Aeneas (Begriffsklärung)
 Eneas